Bevanda bzw. bevanda steht für:

 Tomislav Bevanda (* 1961), kroatischer Basketballspieler und -trainer
 Vjekoslav Bevanda (* 1956), bosnisch-herzegowinischer Politiker
 einen in Kroatien beliebten Rotwein, siehe Weinbau in Kroatien